

Книги 
 «Графиня де Шарни» (La Comtesse de Charny) — роман Александра Дюма-отца.
 «Листья травы» — сборник стихов Уолта Уитмена.
 «Мужчины и женщины» — сборник стихов Роберта Браунинга.
 «Песнь о Гайавате» — эпическая поэма Генри Лонгфелло.
 «Рудин» — роман Ивана Тургенева.
 «Севастопольские рассказы» — цикл рассказов Льва Толстого.
 «Рубка леса» — рассказ Льва Толстого.
 «Север и юг» — роман Элизабет Гаскелл.
 «Фауст» — рассказ И. С. Тургенева.
 «Чайльд-Роланд дошёл до Тёмной Башни» — поэма Роберта Браунинга.
 «Яков Пасынков» — рассказ И. С. Тургенева.

Персоналии

Родились 
 14 февраля — Всеволод Михайлович Гаршин, русский писатель (умер в 1888).
 17 апреля — Семён Афанасьевич Венгеров, русский критик, историк литературы, библиограф и редактор (умер в 1920).
 25 мая — Флоренс Дикси, шотландская писательница, военный корреспондент и феминистка (умерла в 1905).
 26 мая — Виттория Аганур, итальянская поэтесса армянского происхождения (умерла в 1910).
 22 июля — Бургард Гартвиг Ассмус, немецкий писатель, драматург, публицист (умер в 1950).
 Точная дата неизвестна:
 28 августа — Сварнакумари Деви, индийская писательница, поэтесса, драматург (умерла в 1932).
 8 декабря — Владимир Алексеевич Гиляровский, русский и советский писатель, наиболее известный своими воспоминаниями о жизни в дореволюционной Москве «Москва и москвичи» (умер в 1935).
 29 декабря — Кицберг, Аугуст, эстонский писатель, драматург (умер в 1927).
 Точная дата неизвестна:
 Кэтлин Каффин, английская и австралийская писательница (умерла в 1926).

Умерли 
 3 января — Янош Майлат, венгерский писатель, поэт (родился в 1786).
 31 марта — Шарлотта Бронте (Charlotte Brontë), английская писательница (родилась в 1816).
 24 ноября — Дмитрий Никитич Бегичев, русский писатель (родился в 1786).
 26 ноября — Адам Мицкевич, польский поэт (родился в 1798).
 Мигель Альварес Кастро, сальвадорский поэт (родился в 1795).